Мирахвара — правитель Парадана из династии .

Имя Мирахвары означает «славный Митра». Он был сыном Хварамиры, предположительно, старшим и после него взошёл на престол Парадана. К этому выводу исследователь П. Тэндон пришёл на основании изучения нумизматического материала: именно Мирахвара, а не его брат Миратахма использовал штампы отца. Известны три типа монет Мирахвары. Им чеканились драхмы со штампами Хварамиры, дидхамы и полудрахмы — Йоламиры и дидрахмы и четвертьдрахмы — Арджуны. На аверсе монет Мирахвары изображён бюст правителя в диадеме. На реверсе — чаще всего повёрнутая вправо или влево свастика с легендой на брахми. Время правления Мирахвары относят к 175—190 годам, по другим предположениям — к 175—185 или 200—210 годам. Его преемником стал брат Миратахма (по мнению Х. Фалка, — сын).

Литература 
Исследования
 Tandon P. The Paratarajas. Ancient Indian Coins: A Comprehensive Catalogue. Nasik, India: IIRNS Publications. ISBN 9789392280016.
 Tandon P. The Location and Kings of Pāradān]. Studia Iranica 41, 2012. ISSN 1783—1784. P. 34, 47, 48, 50-51.
 Tandon P. Further Light on the Pāratarājas: an Absolute Chronology of the Brāhmī and Kharoṣṭhī Series. The Numismatic Chronicle. Vol. 169 (2009). P. 138, 141, 143, 143—145, 147, 152, 153, 155, 157.
 Tandon P. New Light on the Pāratarājas. The Numismatic Chronicle. Vol. 166 (2006). ISSN 0079-1784. P. 179, 181, 182, 185, 188, 190, 191, 192, 195, 199—200, 203.
 Falk H. The Names of the Pāratarājas Issuing Coins with Kharoṣṭhī Legends.The Numismatic Chronicle/ Vol. 167 (2007). P. 172.
 Curtis V. S., Alram A., Daryaee T., Pendleton E. The Parthian and Early Sasanian Empires: adaption and expansion. — 2016. ISBN 9781785702105. P. 125.

Паратараджи
Правители Азии в древности